Grbavica može biti:

 Grbavica (Sarajevo), sarajevsko naselje
 Grbavica I, naselje (mjesna zajednica) na području općine Novo Sarajevo
 Grbavica II, naselje (mjesna zajednica) na području općine Novo Sarajevo
 Stadion Grbavica
 Grbavica (2006), film Jasmile Žbanić
 Grbavica (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo, BiH
 Grbavica (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko, BiH